Râul Silvaș se poate referi la:

 Silvaș - afluent al râului Nadăș
 Silvaș - afluent al râului Strei